«Экслибрисы народа книги (еврейская тема в отечественном книжном знаке)» — монография в двух томах тульского коллекционера и исследователя книжных знаков Эдуарда Даниловича Гетманского.

Описание 
Автор впервые в отечественной литературе представил мемориальные книжные знаки евреев, которые в царской России отличились на военном поприще, став генералами и полными георгиевскими кавалерами. Отдельный пласт книжных знаков посвящён евреям, служивших в царской армии и продолживших службу в РККА, получивших со временем генеральские звания. Представляют интерес мемориальные графические миниатюры, выполненные для еврейских композиторов и военных капельмейстеров, который внесли значительный вклад в военную музыкальную культуру Российской империи, чьи произведения получили мировое признание.

Впервые в отечественной экслибрисной литературе представлены мемориальные книжные знаки расстрелянной еврейской элиты Красной армии, евреев из внешней разведки СССР на сталинской Голгофе, а также раввинов отдавших свою жизнь под ударами Лубянки за освещение имени Всевышнего. На страницах монографии нашли своё место книжные знаки лауреатов Нобелевской премии и Филдсовской премии для математиков из числа советских евреев. В книге представлены графические миниатюры, посвящённые личным врагам Гитлера из числа евреев.

В монографии приведены сотни экслибрисов, в композицию которых включены поговорки еврейского народа, еврейские максимы автора и высказывания знаменитых людей о евреях.

Монография 
«Экслибрисы народа книги (еврейская тема в отечественном книжном знаке)» в двух томах. Т.1. Тула. ООО «ТППО». 562 с. 2018; Т. 2. Тула. ООО «ТППО». 611 с. 2018. ISBN 5-85266-109-5.

Источники 
 Единый электронный каталог Российской государственной библиотеки (РГБ) и Музея книги при РГБ.

 Электронный каталог Российской национальной библиотеки (РНБ) — Гетманский, Э..

 Авторы — дарители Российской национальной библиотеки.

Литература 
 Гилель Александров "Экслибрисы народа книги [монография Э. Д. Гетманского «Экслибрисы народа книги
(еврейская тема в отечественном книжном знаке)»].

 Виктория Могилевская "Народ Библии в экслибрисе [монография Э. Д. Гетманского «Экслибрисы народа книги
(еврейская тема в отечественном книжном знаке)»].

Примечания 

Графика
Энциклопедии России
Энциклопедии на русском языке